Ла Петакиља има више значења:

 Ла Петакиља, Ел Милагро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Петакиља (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику